Файстриц: (нем. Feistritz) — многозначный термин.

Топонимы

Австрия 
 Файстриц — кадастровая община в Австрии, в федеральной земле Штирия (округ Мурталь).
 Файстриц в составе общины Раксендорф
 Файстриц-ам-Вексель
 Файстриц-ан-дер-Гайль
 Файстриц-бай-Ангер
 Файстриц-бай-Книттельфельд
 Файстриц-им-Розенталь
 Файстриц-об-Блайбург